FGB steht als Abkürzung für:

 Fahrgastbeirat
 Familiengesetzbuch (DDR), Gesetzbuch der DDR
 Familiengesetzbuch (Russland), Kodex für Familienrecht
 Forschungsstelle Georg Büchner in Marburg
 das ISS-Modul Sarja

FGB